Bad Lands bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bad Lands (Massachusetts)
 Bad Lands (Oklahoma)